La spécificité d'une propriété d'objet désigne le fait que cette propriété est spécifique (particulière), c'est-à-dire singulière ou propre à l'objet considéré.

Lettres et sciences humaines 

 En philosophie, en logique et en métaphysique la spécificité est le fait pour une chose d'être particulière, c'est-à-dire , individuelle, ou encore ce qui est spécifique, c'est-à-dire unique, à cette chose, appelé  de cette chose.
 En philosophie, dans l'aristotélisme ou la scolastique, la forme spécifique, ou forme totale, est l’espèce dernière (Aristote) ou la propriété unique (Avicenne).
 En linguistique, la spécificité est une caractéristique sémantique de l'expression nominale.
 Les spécificités sexuelles caractérisent le comportement sexuel d'individus ou de groupes humains.

Sciences et techniques

Biologie 
 Une propriété spécifique peut désigner une propriété particulière (comme dans tous les autres domaines), mais aussi une propriété qui concerne les espèces :
 La diversité spécifique est l'une des composantes de la biodiversité, quand il s'agit bien d'espèces  et naturellement présentes dans leur aire naturelle de répartition ;
 la richesse spécifique est une mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème.
 Les spécificités sexuelles caractérisent le comportement sexuel et le comportement sexué d’individus, de groupes sociaux ou d'espèces.

Physique et chimie 
 Une grandeur spécifique est, pour un matériau ou une substance, une propriété quantitative indépendante de la quantité de matière considérée. Elle s'exprime généralement en termes d'unités de grandeur extensive (propres à la propriété considérée) par unité de masse, ou par unité de volume, ou par mole.
 La spécificité d'une réaction chimique caractérise le fait que le résultat de la réaction dépend  plus ou moins fortement de la nature de l'un des réactifs.

Statistiques et médecine 
 La spécificité est une mesure statistique de la performance d'une classification.
 En sémiologie médicale, notamment, la spécificité d'un diagnostic est la proportion de « vrais négatifs » parmi la population indemne, c'est-à-dire la probabilité pour qu'un patient n'ayant pas une certaine maladie réponde négativement au diagnostic.

Articles connexes